Дми́трий Aлексе́евич Селива́нов (25 марта 1964 года, Новосибирск — 22 апреля 1989 года, там же) — советский рок-музыкант, гитарист-импровизатор из Новосибирска. Участник групп «Калинов мост», «Путти», «Гражданская оборона». Основатель и лидер группы «Промышленная архитектура», существовавшей с июня 1988 года до его смерти.

Творчество 

Проявил интерес к гитаре с одиннадцати лет. Начал свою творческую деятельность в 1979 году. В начале 1980-х играл в группе «Присутствие». Вместе с Дмитрием Ревякиным в 1984 в Новосибирске основал группу «Здоровье», просуществовавшую около года. После этого Ревякин создал группу «Равноденствие», в 1986 году переименованную в «Калинов мост». Гитаристом группы снова стал Дмитрий Селиванов, однако из-за разногласий с Ревякиным он вскоре покинул «Калинов мост». Примерно в то же время в качестве лидер-гитариста участвовал в группе «Путти». В середине 1980-х вместе с Николаем Катковым (Кока) играл в проекте «Димакок», который представлял собой авангардную и экспериментальную музыку. Селиванов играл на трубе (в песне «Районный депутат»), на скрипке (в неопубликованной композиции «На красном утесе»), накладывал вокал на мелодию из фильма «Кабаре» («Дается план») и пел несколько блюзов на английском языке. Сотрудничая с Катковым, Селиванов пытался взять «ортодоксальное мышление среднего советского человека и довести все эти заплесневелые идеи до некой степени абсурда — то есть играть совершенно страшную, монотонную музыку». Реализация подобных планов просматривалась в композиции «Конституция», в которой Селиванов ровным голосом читал отдельные положения из Конституции СССР (право на свободу вероисповедания, неприкосновенность жилища, тайну переписки).

Селиванов участвовал в группе «Шифер», образовавшейся в Новосибирском Академгородке. Сотрудничал с Дмитрием Радкевичем в 1985-86 годах. В апреле 1988 года знакомится с проектом «Коммунизм» Егора Летова, Олега Судакова и Константина Рябинова. Песня Flying Home (The Birds of Paradise), исполненная Селивановым, вошла в альбом «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1990). Весной 1988 года Селиванов играл в «Гражданской обороне» с Егором Летовым и Янкой Дягилевой, затем в июне создал собственный проект «Промышленная архитектура», который, по его замыслу, должен был играть музыку, представляющую собой смесь индастриала и пост-панка. Состав группы на момент участия в ней Селиванова был таким: Олег Чеховский — бас, Ринат Вахидов — ударные, Евгений Скуковский — клавишные. В «Промышленной архитектуре» Селиванов писал музыку и тексты, пел и играл на гитаре. Единственный альбом группы получил название «Любовь и Технология» (был издан только в 2001 году, до того имел неофициальное хождение на аудиокассетах). После смерти Дмитрия Селиванова «Промышленная архитектура» продолжила своё существование под именем «Мужского танца».

Самоубийство 
Вечером 22 апреля 1989 года Дмитрий Селиванов пришёл в здание НЭТИ в гости к группе «А’МБЕ», которая репетировала в одной из комнат корпуса №2, где-то около семи вечера он поднялся, сказал «Ну ладно, у меня тут ещё делo в конце коридора» и вышел, прихватив с собой шарф. Повесился на трубе. 3 июня 1989 года в ДК Чкалова состоялся концерт, посвященный его памяти, на котором выступали «Гражданская оборона» и Янка Дягилева.

Похоронен на Клещихинском кладбище Новосибирска.

Память 
Смерть Селиванова упоминается в песне Егора Летова «Вершки и корешки» («Музыкант Селиванов удавился шарфом»).

Селиванову посвящены песни «Лоботомия» «Гражданской обороны», «Тайна белого пятна» Чёрного Лукича, «Ветер в поле» Олега Судакова, «Дорога» группы Дядя Го, и его авторская "Разбитая жизнь" версии группы Путти.

Примечания

Ссылки 

 Мемориальный сайт
 Случаи гибели российских рок-музыкантов в 1988—2009 гг. Справка. РИА Новости.

Повесившиеся
Музыканты Новосибирска
Музыканты группы «Калинов Мост»
Похороненные на Клещихинском кладбище
Гражданская оборона (группа)